

Cinema 
 The Spanish Gypsy – cortometraggio del 1911 diretto da David W. Griffith

Letteratura e Teatro
 The Spanish Gypsy – romanzo di George Eliot (1865)
 The Spanish Gypsy – opera teatrale di Thomas Middleton